Plaza Elíptica (Madrid) - rotonde in Madrid
 Plaza Elíptica (metrostation) - metrostation bij bovenstaande rotonde